Суркино  — деревня в Лямбирском районе Мордовии в составе  Кривозерьевского сельского поселения.

География 
Находится у реки Инсар на расстоянии примерно 10 километров на север от города Саранск.

История
Основана в середине XVII века, в 1869 году было 26 дворов

Население 
Постоянное население составляло 388 человек (татары 96%) в 2002 году, 406 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Лямбирского района